Аллсвенскан 2018 — 94-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті взяли участь традиційно 16 клубів. Сезон 2018 року проходив у два кола, розпочався 1 квітня й завершився 11 листопада 2018 року. 

Чемпіонський титул здобув АІК.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2018 року

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/25 листопада 2018

|}
АФК Ескільстуна завоювала путівку до вищого дивізону (більша кількість забитих м'ячів на виїзді).

Статистика

Найкращі бомбардири сезону

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2018 у шведському спорті